NGC 1948 (другое обозначение — ESO 85-SC85) — рассеянное скопление с эмиссионной туманностью в созвездии Золотая Рыба.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Возраст скопления (по длинам волн в ультрафиолетовом и видимом диапазоне излучения от одиннадцати звёзд скопления) составляет 5-10 миллионов лет. Двум звёздам скопления, кажется, уже 40 миллионов лет, но они расположены около границы NGC 1948, поэтому могут не являться его членами.

Примечания 

 

1948
Золотая Рыба (созвездие)
Рассеянные скопления
Эмиссионные туманности